Това е списък на страните по население, страдащо от недохранване, както са определени от „Световната програма за храни на ООН“ и от Организацията към ООН за храни и земеделие в доклада от 2006 г. „Състояние на несигурността за храна в световен мащаб“.

Данните в таблицата са приблизителни и имат само информативна цел. Информацията е динамична и зависи от множество фактори, затова и използването и сравняването на данните трябва да се прави внимателно. Не всички държави са включени в списъка, защото за някои страни няма информация, а в други проблемът с недохранването е разрешен.

Население
Списъци на страни